Esistono più comuni francesi con questo nome

Orival – Charente
Orival – Senna Marittima